De la Riviere ist der Name folgender Personen:

 Antonio Fluvian de la Riviere († 1437), argonesischer Adliger und Großmeister des Johanniterordens auf Rhodos
 Pierre-Paul Le Mercier de La Rivière (* 1719 oder 1720; † 1801), französischer Ökonom